Leur (Gelderland), een buurtschap in de Gelderse gemeente Wijchen.
Leur (Noord-Brabant), een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Etten-Leur.